Rimington ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Rimington (* 1960), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sammy Rimington (* 1942), britischer Jazzmusiker
 Stella Rimington (* 1935), britische Geheimdienstchefin

Rimington ist der Name folgender Orte:
 Rimington (Lancashire), in Lancashire, England
 Rimington (Ontario), in der Provinz Ontario, Canada

Rimington ist der Name folgender Auszeichnungen:
 Rimington Trophy, Auszeichnung im American Football

Siehe auch:
 Remington
 Rimington Bluff
 Rimmington